Флаг Сараева является официальным государственным символом города Сараево, столицы Боснии и Герцеговины.

Флаг Сараева представляет собой прямоугольное полотнище светло-голубого цвета с соотношением сторон 1:2, в центре которого находится печать (герб) Сараева.

Статья 3 официального акта городского совета гласит:

"Флаг может быть изготовлен в различных размерах, но пропорции должны быть всегда 1:2."

Литература 
 Флаги и гербы мировых столиц. Укл. Нежинський К. Я. Москва. «Эксмо»-2009. Стор. 183. ISBN 978-5-699-33497-1

Ссылки 
Предварительный закон о печати и флаге города Сараево (на боснийском)

Флаги Боснии и Герцеговины
Государственные символы Боснии и Герцеговины